Dzień radia – rosyjski film komediowy z 2008 roku
 Dzień Radia – polskie święto
 Światowy Dzień Radia – od 2012 proklamowane przez UNESCO